Een verkeersweg:
 N916 (Nederland), zie Provinciale weg 916

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing